Колонија Гонзалез има више значења:

 Колонија Гонзалез (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Гонзалез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику